Мешково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Мешково — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Мешково — село в Володарском районе Астраханской области.
 Мешково — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Мешково — деревня в Медынском районе Калужской области.
 Мешково — деревня в Ферзиковском районе Калужской области.
 Мешково — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Мешково — деревня в Островском районе Костромской области.
 Мешково — деревня в Золотухинском районе Курской области.
 Мешково — деревня в Новомосковском административном округе Москвы.
 Мешково —  деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Мешково — деревня в Бор Нижегородской области.
 Мешково — деревня в Ковернинском районе Нижегородской области.
 Мешково — деревня в Большереченском районе Омской области.
 Мешково — деревня в Урицком районе Орловской области.
 Мешково — деревня в Касимовском районе Рязанской области.
 Мешково — деревня в Бежецком районе Тверской области.
 Мешково — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Мешково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.
 Мешково — деревня в Покровском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области. 
 Мешково — деревня в Судоверфском сельском поселении Рыбинского района Ярославской области. 
 Мешково — деревня в Большесельском районе Ярославской области.

См. также 
 Мешково-Погорелово
 Великое Мешково